Voyages SNCF est le nom d'une branche du groupe SNCF, précédemment appelée SNCF Voyages France Europe (SNCF VFE) puis SNCF Voyages.
 Voyages SNCF est le nom communément donné à Voyages-sncf.com.